

Geografia
 Isole Aaland – arcipelago della Finlandia

Persone
 Mikkel Aaland – fotografo statunitense
 Per Knut Aaland – ex fondista norvegese